Ablegen steht für:
 Ablegen (Buchdruck), Abräumen des Schriftsatzes
 Ablegemanöver, Wegfahrt eines Wasserfahrzeugs vom Liegeplatz

Siehe auch:

 Ableger
 Abliegen
 Ablieger